Studený spoj může být:

 Studený spoj (pájení) – nedostatečně prohřátý pájený spoj
 Studený spoj (vstřikování plastů) – spoj více proudů materiálu během vstřikování plastů